Seidl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Andreas Seidl (född 1976), tysk ingenjör, stallchef inom formel 1-racing
 Anton Seidl (18501898), österrikisk musiker
 Arthur Seidl (18631928), tysk skriftställare och dramaturg
 Emanuel von Seidl (18561919), tysk arkitekt och ingenjör
 Gabriel von Seidl (1848, München1913), tysk arkitekt
 Johann Gabriel Seidl (18041875), österrikisk arkeolog, lyriker, berättare och dramatiker
 Mario Seidl (född 1992), österrikisk skidåkare
 Siegfried Seidl (1911, Tulln an der Donau1947, Wien), en österrikisk Hauptsturmführer
 Ulrich Seidl (f.1952, Wien), österrikisk filmregissör och manusförfattare.

Se även 
 Seidel
 Seydel
 Seidler

Högtyska efternamn